Buckeye Lake ist der Name folgender:

Seen in den Vereinigten Staaten:
 Buckeye Lake (Colorado)
 Buckeye Lake (Luce County, Michigan)
 Buckeye Lake (Ontonagon County, Michigan)
 Buckeye Lake (Minnesota)
 Buckeye Lake (Fairfield County, Ohio)
 Buckeye Lake (Oregon)
 Buckeye Lake (Utah)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Buckeye Lake (Ohio)